Полфранка ( — «полфранка, пятьдесят сантимов»;  — «пятьдесят раппенов») — номинал швейцарских денежных знаков, равный  швейцарского франка, выпускающийся с 1850 года только в виде монет.

На государственных языках Швейцарии название денежной единицы «франк» пишется по-разному: на немецком — Franken, на французском и ретороманском — Franc, на итальянском — Franco. Номинал на всех швейцарских монетах в полфранка обозначается с сокращённым названием денежной единицы — Fr. Название государства на монетах в полфранка указывается на латинском языке — HELVETIA.

История 
Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, устанавливала исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. 7 мая 1850 года был принят федеральный закон о чеканке монет, в том же году начата чеканка швейцарских монет, в том числе монет в полфранка. Модель монеты выполнил гравёр Антуан Бови (Женева) по эскизу Альберта Валха (Берн). Серебряные монеты этого типа чеканились только два года.

26 июня 1868 года был принят закон об изъятии из обращения монет в полфранка. 1 января 1869 года они утратили силу законного платёжного средства.

В 1875 году чеканка монет в полфранка была возобновлена, при этом был изменён тип монет и снижена проба серебра. Реверс монеты остался прежним, новый аверс выполнил Антуан Бови по рисунку Фридриха Фиша (Арау). Этот тип монеты используется в Швейцарии до настоящего времени.

С 1968 года монеты чеканятся из медно-никелевого сплава.

1 апреля 1971 года был принят закон об изъятии из обращения серебряных монет образца 1875 года. В тот же день они утратили силу законного платёжного средства, в обращении стали использоваться только монеты в полфранка образца 1968 года из медно-никелевого сплава.

В 1850, 1851 и 1894 годах монеты в полфранка чеканились в Париже, обозначение двора буквы «A» на реверсе. С 1875 года монеты чеканятся Монетным двором Швейцарии, обозначение двора — буква «B» на реверсе. В 1968 и 1970 годах часть тиража (1968 — 20 млн, 1970 — 24,012 млн) была изготовлена Королевским монетным двором Великобритании, без обозначения монетного двора.

В 1970—1985 годах обозначение двора на монетах не указывалось, в 1968 и 1969 годах монеты чеканились как с обозначением двора, так и без обозначения.

До 1982 года на аверсе монет изображались 22 звезды, символизирующие кантоны Швейцарии. В 1979 году путём отделения от кантона Берн был образован кантон Юра, но 23-я звезда на аверсе монет появилась только в 1983 году.

Монеты

Тиражи монет

Примечания

Литература 
 
 
 

Монеты Швейцарии
Номиналы во франках